3806 Tremaine
Jeff Tremaine
Tremaine Fowlkes

Desambiguação